

Кресент — місто, штат Айова
 Кресент — місто, штат Оклахома
 Кресент — місто, штат Вісконсин
 Кресент Тауншип — селище в окрузі Аллегені, штат Пенсільванія
 Кресент — переписна місцевість, штат Луїзіана